Джалолов — фамилия; имеет женскую форму Джалолова.
 Джалолов, Баходир (род. 1994) — узбекистанский боксёр.
 Джалолов, Наджмуддин (1972—2009) — основатель и лидер «Группы Исламского Джихада», впоследствии «Союза Исламского Джихада».